Tubería puede referirse a:

Fontanería:
Tubería, un conducto que cumple la función de transportar agua u otros fluidos.
Tubería forzada, la tubería que lleva el agua a presión desde el canal o el embalse hasta la entrada de la turbina.
Tubería multicapa, un sistema integrado de tuberías en polietileno reticulado con alma de aluminio.
Tubería preaislada, tubería que ya viene con el aislante térmico.

Informática:
Tubería (informática), una cadena de procesos conectados de forma tal que la salida de cada elemento de la cadena es la entrada del próximo.
Tubería de rendereo, en gráficos 3D por computadora, el método de renderización basada en el soporte de hardware de gráficos
Tubería nombrada, en ingeniería de software, una extensión del concepto tradicional de tuberías utilizado en los Sistemas operativos POSIX, y es uno de los métodos de Comunicación entre procesos (IPC)